Шушкевич () — білоруське прізвище. Відомі носії:

 Шушкевич Володимир Григорович (1965) — український політик. 
 Шушкевич Станіслав Петрович (1908–1991) — білоруський поет і прозаїк, батько С. С. Шушкевича.
 Шушкевич Станіслав Станіславович (1934–2022) — білоруський державний діяч, перший голова незалежної Білорусі.

Білоруські прізвища